Christos Papanikolaou – ex astista greco
 Dīmītrīs Papanikolaou – ex cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Giannīs Papanikolaou – calciatore greco
 Kōstas Papanikolaou – cestista greco
 Nikos Papanikolaou – cestista greco